Sebastian Eisenlauer (ur. 13 marca 1990 w Sonthofen) – niemiecki biegacz narciarski, zawodnik klubu SC Sonthofen.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się 11 grudnia 2005 roku, podczas zawodów juniorskich w niemieckiej miejscowości 
Oberwiesenthal, gdzie w sprincie stylem klasycznym zajął 23. miejsce.

W Pucharze Świata zadebiutował 4 grudnia 2010 roku w Düsseldorfie, gdzie zajął 47. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył podczas piątej edycji Tour de Ski, zajmując 18. miejsce w sprincie stylem klasycznym.

W kwietniu 2021 r. ogłosił zakończenie kariery.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Eisenlauer nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Przypisy

Bibliografia 
 

Niemieccy biegacze narciarscy
Niemieccy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1990
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018